Carlos Díaz puede referirse a:

 Carlos Díaz Loyola "Pablo de Rokha" (1894-1968), poeta chileno.
 Carlos Díaz Sáenz Valiente (1917-1956), deportista argentino.
 Carlos Díaz Anabalón (Carlos de Rokha) (1920-1962), poeta chileno.
 Carlos Díaz Medina (1935-), político español.
 Carlos Díaz Hernández (1944-), filósofo español.
 Carlos Caíto Díaz (1945-2004), músico argentino.
 Carlos Díaz (años 1940), asesino y exmilitar argentino, en prisión perpetua desde 2008.
 Carlos Díaz (1951-), político argentino.
 Carlos Díaz (1955-), director de teatro y actor cubano.
 Carlos Díaz Cerón (1962-), artista plástico.
 Carlos Díaz León (1973-), actor chileno.
 Carlos Díaz (1974-), futbolista (arquero) argentino.
 Carlos Díaz (1982-), futbolista (defensa) colombiano.
 Carlos Patricio Díaz (1970-), actor chileno-canadiense.
 Carlos Díaz Tufinio (1989-), actor de doblaje y científico mexicano.
 Carlos Díaz López, futbolista chileno.